Сокращение РТС (кириллицей) может означать:
 Фондовая биржа РТС (первоначально — сокращение от «Российская торговая система») — бывшая российская биржа; в декабре 2011 года объединилась с Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ), образовав биржу ММВБ-РТС (с 2012 года — «Московская биржа»).
 Радиотрансляционные сети, или сети проводного радиовещания — сети связи общего пользования, предназначенные для доставки сигналов звукового вещания по проводам.
 Рельсовые транспортные средства — транспортные средства, предназначенные для передвижения по специальным дорогам с направляющими — рельсам.
 «Радио и телевидение Сербии» () — государственная организация Республики Сербия.
 РТС — прежнее (до 2001 года) название телекомпании «Останкино».
 радиотехнические средства
 Радиотехнические системы
 Робототехническая система
 Радиотелеметрическая система
 РТС — Семейство космических радиотелеметрических систем разработанных СКБ-567.
 Районная тепловая станция

См. также 
  (латиницей)

Примечания